Tschyschiwka (ukrainisch , russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschyschiwka (Isjaslaw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw
 Tschyschiwka (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Tschyschiwka (Ripky), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky
 Tschyschiwka (Swenyhorodka), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Swenyhorodka